Wing se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Scott L. Wing
 Bruce Larry Wing